Het ATP-toernooi van Londen 1995 (met de officiële naam Stella Artois Championships 1995) werd gespeeld van 12 tot 18 juni 1995 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Londen
ATP-toernooi van Londen